Cette page dresse la liste des peintures de Nicolas Colombel, peintre français de la fin du .

Liste 

Colombel